__БЕЗКН__

Cerambycinae је потфамилија стрижибуба. Потфамилија садржи 120 трибуса са 1.764 рода, који укупно садрже око 11.183 врсте. Врсте су најраспрострањеније у Северној и Јужној Америци.

Опште одлике 
Глава иза очију је паралелних страна или је према основи благо сужена, слепоочнице нису угласто истурене. Очи су, мање или више, заокругљене или бубрежасте. Глава је нагнута према доле, али није вертикално постављена. Други антенални чланак је прстенастог облика и краћи је од половине трећег чланка. Предње коксе (кукови) су лоптасте са или без, према споља управљеним, попречним израштајима. Четврти чланак тарзуса је врло мали и сакривен у апикалном изрезу трећег чланка, тако да се ствара привид да постоје само четири чланка.

Племена 
{| class="wikitable"
|-
! Трибус !! Број родова !! Број врста
|-
| -{Acangassuini}- || 1 || 1
|-
| -{Achrysonini}- || 20 || 64
|-
| -{Agallissini}- || 3 || 6
|-
| -{Alanizini}- ||1 ||1
|-
| -{Anaglyptini}- ||13 ||115
|-
| -{Aphanasiini}- ||6||9
|-
| -{Aphneopini}-	||5 ||21
|-
| -{Auxesini}-	||8	||16
|-
| -{Basipterini}-	||2	||2
|-
| -{Bimiini}-	||7	||13
|-
| -{Bothriospilini}-	||10	||24
|-
| -{Brachypteromatini}-	||1	||3
|-
| -{Callichromatini}-	||178	||1.111
|-
| -{Callidiini}-	||41	||205
|-
| -{Callidiopini}-	||61	||356
|-
| -{Cerambycini}- (Cerambycina)	||80	||562
|-
| -{Cerambycini}- (Sphallotrichina)	||19	||132
|-
| -{Certallini}-	||9	||36
|-
| -{Chlidonini}-	||2	||7
|-
| -{Cleomenini}-	||23	||205
|-
| -{Clytini}-	||84	||1.771
|-
| -{Compsocerini}-	||33	||127
|-
| -{Coptommatini}-	||1	||6
|-
| -{Curiini}-	||1	||4
|-
| -{Dedyini}-	||2	||7
|-
| -{Deilini}-	||3	||7
|-
| -{Dejanirini}-	||2	||4
|-
| -{Diorini}-	||1	||1
|-
| -{Distichocerini}-	||3	||9
|-
| -{Dodecosini}-	||4	||7
|-
| -{Dryobiini}-	||3	||4
|-
| -{Eburiini}-	||23	||254
|-
| -{Ectenessini}-	||14	||53
|-
| -{Elaphidiini}-	||91	||592
|-
| -{Eligmodermini}-	||5	||12
|-
| -{Erlandiini}-	||1	||2
|-
| -{Eroschemini}-	||2	||6
|-
| -{Eumichthini}-	||2	||2
|-
| -{Gahaniini}-	||1	||5
|-
| -{Glaucytini}-	||18	||53
|-
| -{Graciliini}-	||21	||45
|-
| -{Hesperophanini}- (Daramina)	||2	||8
|-
| -{Hesperophanini}- (Hesperophanina)	||82	||214
|-
| -{Hesthesini}-	||1	||16
|-
| -{Heteropsini}-	||29	||176
|-
| -{Hexoplonini}-	||21	||155
|-
| -{Holopleurini}-	||1	||1
|-
| -{Hyboderini}-	||4	||10
|-
| -{Hylotrupini}-	||1	||1
|-
| -{Ideratini}-	||1	||5
|-
|-{Incertae sedis}- (-{Cerambycinae}-)	||13	||32
|-
| -{Lissonotini}-	||1	||24
|-
| -{Luscosmodicini}-	||1	||1
|-
| -{Macronini}-	||4	||15
|-
| -{Megacoelini}-	||2	||6
|-
| -{Methiini}-	||18	||94
|-
| -{Molorchini}-	||26	||267
|-
| -{Mythodini}-	||4	||7
|-
| -{Necydalopsini}-	||12	||34
|-
| -{Neocorini}-	||7	||20
|-
| -{Neoibidionini}- (-{Compsina}-)	||25	||235
|-
| -{Neoibidionini}- (-{Neoibidionina}-)	||17	||135
|-
| -{Neoibidionini}- (-{Tropidiina}-)	||14	||141
|-
| -{Neostenini}-	||4	||10
|-
| -{Obriini}-	||43	||279
|-
| -{Ochyrini}-	||1	||3
|-
| -{Oedenoderini}-	||1	||2
|-
| -{Oemini}- (-{Methioidina}-)	||10	||22
|-
| -{Oemini}- (-{Oemina}-)	||91	||255
|-
| -{Opsimini}-	||3	||5
|-
| -{Oxycoleini}-	||3	||17
|-
| -{Paraholopterini}-	||1	||1
|-
| -{Pelossini}-	||1	||16
|-
| -{Phalotini}-	||4	||10
|-
| -{Phlyctaenodini}-	||17	||41
|-
| -{Phoracanthini}-	||22	||219
|-
| -{Phyllarthriini}-	||4	||8
|-
| -{Piesarthriini}-	||4	||21
|-
| -{Piezocerini}- (Haruspicina)	||2	||14
|-
| -{Piezocerini}- (Piezocerina)	||17	||98
|-
| -{Platyarthrini}-	||1	||6
|-
| -{Plectogasterini}-	||8	||20
|-
| -{Plectromerini}-	||1	||28
|-
| -{Pleiarthrocerini}-	||1	||1
|-
| -{Podabrocephalini}-	||1	||1
|-
| -{Proholopterini}-	||3	||11
|-
| -{Protaxini}-	||1	||4
|-
| -{Prothemini}-	||3	||52
|-
| -{Psebiini}-	||24	||51
|-
| -{Pseudocephalini}-	||4	||7
|-
| -{Pseudolepturini}-	||6	||109
|-
| -{Psilomorphini}-	||3	||10
|-
| -{Pteroplatini}-	||10	||48
|-
| -{Rhagiomorphini}-	||4	||12
|-
| -{Rhinotragini}-	||73	||507
|-
| -{Rhopalophorini}-	||28	||187
|-
| -{Sestyrini}-	||5	||73
|-
| -{Smodicini}-	||8	||22
|-
| -{Spintheriini}-	||2	||2
|-
| -{Stenhomalini}-	||2	||71
|-
| -{Stenoderini}-	||10	||67
|-
| -{Stenopterini}-	||14	||200
|-
| -{Strongylurini}-	||6	||32
|-
| -{Tessarommatini}-	||1	||11
|-
| -{Thraniini}-	||3	||39
|-
| -{Thyrsiini}-	||1	||2
|-
| -{Tillomorphini}- (-{Clytellina}-)	||1	||28
|-
| -{Tillomorphini}- (-{Tillomorphina}-)	||30	||199
|-
| -{Torneutini}-	||16	||51
|-
| -{Trachyderini}- (-{Ancylocerina}-)	||7	||44
|-
| -{Trachyderini}- (-{Trachyderina}-)	||140	||622
|-
| -{Tragocerini}-	||1	||9
|-
| -{Trichomesiini}-	||1	||1
|-
| -{Trigonarthrini}-	||2	||4
|-
| -{Tropocalymmatini}-	||1	||1
|-
| -{Typhocesini}-	||4	||6
|-
| -{Unxiini}-	||8	||29
|-
| -{Uracanthini}-	||6	||59
|-
| -{Vesperellini}-	||1	||2
|-
| -{Xystrocerini}-	||4	||77
|-
|Укупно	||1.764	||11.183
|}

 Cerambycinae у Србији 
У Србији је забележенo 35 родова из ове подфамилије, а овде су побројане неке значајне врсте:

 Cerambyx cerdo - Велика храстова стрижибуба
 Chlorophorus trifasciatus
 Clytus rhamniPlagionotus floralis –'' Луцеркина стрижибуба
 Rosalia alpina – Алпска стрижибуба

Референце

Спољашње везе 

 zin.ru

 
Стрижибубе